Аттиньи́ () — название нескольких коммун во Франции:

 Аттиньи () — в департаменте Арденны.
 Аттиньи () — в департаменте Вогезы.
 Аттиньи () — в департаменте Мозель.

См. также 
 Аттиньи (кантон) — французский кантон в департаменте Арденны.